Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2019 для зоны КОНМЕБОЛ — континентальный турнир по пляжному футболу, который прошёл с 28 апреля по 5 мая 2019 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Участвующие команды 
Ниже представлены команды, которые принимали участие в турнире:

  (Хозяева)

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Бомбардиры 
9 голов

  Суарес Да Коста Родриго

8 голов

  Билливардо Велезморо Кортес (1)

7 голов

  Омар Хулиан Ортега Гонсалес (1)

5 голов

  Мануэль Бордон

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019